Marc Tastet, champion du monde d'Abalone et d'Othello ;
 Julien Tastet (né en 1987), joueur de rugby français ;
 Tyrtée Tastet, auteur et biographe du .